Gemert ist eine Gemeinde in den Niederlanden.

Gemert ist der Name von:
 Arnold F. van Gemert (* 1938) niederländischer Byzantist und Neogräzist
 Wil van Gemert (* 1960) niederländischer Polizeioffizier und Europol-Offizieller